«Иоганн Маус» () — короткометражный мультфильм 1953 года из знаменитых короткометражных мультфильмов «Том и Джерри». Режиссёры — Уильям Ханна и Джозеф Барбера, продюсер — Фред Куимби, аниматоры — Эд Бардж, Кеннет Мьюс, Рэй Паттерсон, Ирвин Спенс, композиторы — Скотт Бредли, Якоб Гимпел, Иоганн Штраус. Продолжительность — 7:57. Является 75-м в серии.

Мультфильм завоевал Оскар на 25-й церемонии вручения премии Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм, который стал седьмым и последним для мультфильма «Том и Джерри».

Начиная с этой серии, больше Том не будет иметь серую полоску между глазами.

Сюжет 
Действие мультфильма происходит в Вене, Австрии. Рассказчик говорит: «Это история о танцующем мышонке, которого звали Иоганн, и он жил в Вене в доме Иоганна Штрауса».

Маленький Иоганн (мышонок Джерри) любил музыку Штрауса, и когда он играл на рояле, мышонок выходил из норки и танцевал. И всякий раз, когда мышонок танцевал, домашний кот (кот Том) будет пытаться поймать его, но всегда неудачно.

Однажды, Штраус уехал, оставив Тома в затруднительном положении (зная, что без музыки Джерри не будет выходить). Он находит на чердаке книжку Штрауса, в которых описываются шесть простых уроков игры на рояле. Том довольно быстро и легко освоил уроки.

Затем Том спускается вниз и начинает играть на рояле. Джерри выходит из своей норки и начинает танцевать. Когда он приближается к Тому, кот пытается поймать его, но безуспешно. Тогда Том возобновляет свою игру. Иоганн замирает и, словно загипнотизированный, продолжает танец. В комнату начали заглядывать слуги, наблюдая за игрой кота и мыши. Когда мышонок снова приблизился к Тому, он схватил его, но в это время слуги начали аплодировать. Том отпустил Джерри и снова начал играть. Новость о коте и мышонке быстро распространилась по всей Вене, и в конце концов достигла ушей императора. Кот и мышонок были вызваны в императорский дворец.

Следующая сцена показывает нам королевский зал, в середине которого стоял белый рояль. Двери открылись, вошли Том и Джерри и поклонились. Том начинает играть на рояле, а Джерри начинает вальсировать, иногда с пальцами Тома, как будто они партнёры по танцам. Всё было хорошо, пока кот не перестал играть. Том погнался за Джерри, который тут же забегает в норку. «Это была та же старая история», заканчивает рассказчик. В последней сцене мышонок покидает нору, кланяясь восторженным зрителям. Том хмуро переворачивает страницу, на которой написано «The End».

См. также 
 Tom and Jerry in the Hollywood Bowl с музыкой Иоганна Штрауса.

Ссылки 
 

Мультфильмы 1953 года
Мультфильмы «Том и Джерри»
Мультфильмы о музыкантах
Фильмы о Вене